Wickop ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Wickop (1861–1914), deutscher Architekt und Hochschullehrer
 Hanne Wickop (1939–2018), deutsche Malerin und Schriftstellerin
 Walther Wickop (1890–1957), deutscher Architekt und Hochschullehrer
 Wilhelm Wickop (1824–1908), deutscher Architekt und Gewerbeschullehrer